

Música 
Blá Blá Blá (álbum) — terceiro álbum do grupo brasileiro Rouge
Bla Bla Bla (canção) — canção do DJ italiano Gigi D'Agostino
Blá Blá Blá (canção) — canção do grupo brasileiro Rouge
Blá Blá Blá (canção de Anitta) — canção da cantora brasileira Anitta
Blá Blá Blá... Eu Te Amo (Rádio Blá) — canção do cantor brasileiro Lobão

Cinema 
Blablablá (filme) — curta sobre a ditadura brasileira (1975)

Ver também 
Blah Blah Blah